XPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pine Ridge (Stati Uniti)
 xpr – codice ISO 639-3 della lingua partica